Klitzing – niemiecki ród szlachecki
 klitzing – stała fizyczna